Бречь — топоним

 Бречь — село в Черниговской области (Украина)
 Бречь — левый приток Снова (бассейн Днепра)